Досрочные всеобщие выборы в Того проходили 5 мая 1963 года одновременно с конституционным референдумом. Выборы последовали после военного переворота в январе 1963 года, в результате которого президент Силванус Олимпио был убит. Ещё в 1961 году все политические партии за исключением Партии единства Того были запрещены Олимпио. Николас Грюницкий после переворота служил некоторое время премьер-министром и был единственным кандидатом в президенты. В результате выборов он стал президентом, а единый список кнадидатов в Национальное собрание, включавший членов Партии единства Того, Ювенто, Демократического союза тоголезского народа и Движения тоголезского народа выступал как альянс Примирение и национальный союз (каждая партия выствила по 14 кандидатов) был одобрен 98,6% голосов. Явка составила 91,1%.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Того
Выборы в Того
1963 год в Того
Май 1963 года